

Persone
John Methuen (1650-1706) – diplomatico inglese, famoso per il trattato che porta il suo nome
Neil Methuen Ritchie (1897-1983) – generale inglese
Paul Methuen (1672-1757) – diplomatico inglese, figlio di John
Paul Methuen, III barone Methuen (1845-1932) – generale britannico

Altro
Methuen – città della Contea di Essex, Massachusetts
Methuen Publishing – casa editrice britannica
Trattato di Methuen – trattato del 1703 tra Inghilterra e Portogallo